«Королевский» (, МФА: ; ) — почётное звание, присуждённое определённым компаниям и некоммерческим организациям в Бельгии и Нидерландах, королём или королевой в соответствующей стране. Это название было введено Людовиком Бонапартом в 1807 г., бывшем в то время Королём Голландии, который наградил им культурные ассоциации. Компании, получившие звание «Koninklijk», могут использовать его английский эквивалент «Royal» в английском варианте названия.

Нидерланды 
Его Королевское Величество Виллем-Александр имеет право удостоить звания «Королевский» компанию или организацию.

Чтобы быть выдвинутой на звание «Королевский», компания или организация должна удовлетворить следующим условиям:
 она должно быль лидером в своей области;
 она должна иметь национальную важность;
 она должно существовать по крайней мере в течение 100 лет (в принципе).

Как правило, король присуждает звание «Королевский» только одной компании в отрасли. Исключение: медицинские и финансовые корпорации, как и организации с политическими или религиозными целями.

Бельгия 
Король Бельгии может удостоить звания «Королевский» компанию или ассоциацию, которая существует в Бельгии по крайней мере в течение пятидесяти лет, хотя редкие исключения были сделаны в случае большой важности для общества.

Например 
 KLM — нидерландская авиакомпания
 KPN — нидерландский телекоммуникационный оператор
 Koninklijke Ahold N.V. — нидерландский оператор супермаркетов
 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Koninklijke Brill — крупное научное издательство

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Королевского дома Нидерландов

Титулы
Экономика Бельгии
Экономика Нидерландов
Награды Бельгии
Награды Нидерландов